Bogenfeld steht für:

 Bogenfeld, kreissegmentförmig gerahmtes Wandfeld über Türen und Portalen, siehe Lünette (Bildende Kunst)
 Bogenfeld (Villach), Katastralgemeinde von Villach, Kärnten